Vorderbach ist ein Gewässername:

 Vorderbach oder Glasbach (Fischbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Fischbachs (zur Eschach) bis Fischbach, Gemeinde Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Vorderbach (Goldbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Goldbachs (zur Bernauer Alb) bei Bernau-Dorf mit Goldbach, Gemeinde Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Vorderbach (Hallwilersee), rechter Zufluss des Aabachs im Hallwilersee bei Aesch, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern
 Vorderbach (Toplitzsee), nördlicher Zufluss des Toplitzsees unter der Vorderbachalm im Gemeindegebiet von Grundlsee, Bezirk Liezen, Steiermark